Арланский сельсовет — муниципальное образование в Краснокамском районе Башкортостана.

Административный центр — село Арлан.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

В состав сельсовета входил опустевшией (к 1979 г.) посёлки Ленинский и Орёл (Указ Президиума ВС Башкирской АССР от 29.09.1979 N 6-2/312 «Об исключении некоторых населенных пунктов из учетных данных по административно-территориальному делению Башкирской АССР»).

Примечания 

Сельские поселения Краснокамского района Башкортостана
Муниципальные образования Краснокамского района Башкортостана